Bundesliga niemiecka w piłce siatkowej mężczyzn 2014/2015 – 59. sezon walki o mistrzostwo Niemiec organizowany przez Deutsche Volleyball Liga. Zainaugurowany został 16 października 2014 i trwał do 3 maja 2015 roku.

W sezonie 2014/2015 w Lidze Mistrzów Niemcy reprezentowały  i , a w Pucharze CEV − .

Przed startem sezonu z rywalizacji zrezygnowały drużyny  i , które w poprzednim sezonie zajęły miejsca gwarantujące udział w najwyższej klasie rozgrywkowej. Decyzją organizatora rozgrywek do rywalizacji została zaproszona drużyna juniorów z klubu .

Mistrzem Niemiec po raz trzynasty w historii została drużyna .

System rozgrywek 
W rozgrywkach wzięło udział 12 drużyn. Miały one rozegrać w fazie zasadniczej po 22 mecze systemem kołowym (mecz u siebie i rewanż u przeciwnika), jednakże w trakcie sezonu z rozgrywek wycofała się drużyna . Wyniki rozegranych przez nią do tej pory spotkań zostały anulowane, a kolejne spotkania odwołane.

Po zakończeniu fazy zasadniczej sześć najlepszych drużyn awansowało bezpośrednio do fazy play-off, a cztery kolejne wzięły udział w kwalifikacjach do tej części rozgrywek. W ćwierćfinałach rywalizowano do dwóch zwycięstw, a w półfinałach i w finale do trzech.Nie były rozgrywane mecze o miejsca 3-8.

Drużyny uczestniczące

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|}

Tabela fazy zasadniczej

Faza play-off

Kwalifikacje do play-off 
(do 2 zwycięstw)

Drabinka

Ćwierćfinały 
(do 2 zwycięstw)

Półfinały 
(do 3 zwycięstw)

Finał 
(do 3 zwycięstw)

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 

2014 w Niemczech
2014 w piłce siatkowej
2015 w Niemczech
2015 w piłce siatkowej
Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Niemczech